Dagmar Dánská (Dagmar Luisa Alžběta; 23. května 1890, Charlottenlund – 11. října 1961, Kongstedlund) byla nejmladším dítětem dánského krále Frederika VIII. a jeho manželky Luisy Švédské.

Rodina 
Princezna Dagmar se narodila 23. května 1890 na zámku Charlottenlund v Dánsku. Jméno dostala po své tetě, carevně Marii Fjodorovně, která se narodila jako princezna Dagmar Dánská.

Manželství a potomci 
Dagmar se 23. listopadu 1922 ve Fredensborgu v Dánsku provdala za Jørgena Castenskjolda (30. listopadu 1893 – 21. listopadu 1978), syna Antona Castenskjolda, královského komorníka, a jeho manželky Žofie Steensen-Lethové z dánské šlechty. Dagmar měla s Jørgenem pět dětí:

 Karel Frederik Anton Jørgen Castenskjold (13. listopadu 1923 – 14. dubna 2006)
 Kristián Ludvík Gustav Fritz Castenskjold (* 10. července 1926)
 Jørgen Frederik Aage Erik Helge Castenskjold (16. března 1928 – 4. května 1964)
 Dagmar Luisa Thyra Sofie Castenskjold (11. září 1930 – 12. července 2013)
 Kristián Frederik Castenskjold (21. srpna 1931 – 4. listopadu 1937)

Princezna Dagmar zemřela v dánském Kongstenlundu 11. října 1961 jako poslední žijící dítě krále Frederika VIII. a královny Luisy. Byla pratetou dánské královny Markéty II., řecké královny Anne-Marie, norského krále Haralda V. a belgických králů Baudouina I. a Alberta II.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Glücksburkové
Dánské princezny
Narození v roce 1890
Narození 23. května
Narození v Gentofte
Úmrtí v roce 1961
Úmrtí 11. října
Úmrtí v Dánsku
Ženy